Palisade (Palisades) steht für

 Palisade, mittelalterliche Befestigung
 verschiedene Heroldsbilder in der Heraldik, siehe Palisade (Heraldik)
 Hyundai Palisade, ein Auto von Hyundai

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Palisade (Colorado)
 Palisade (Minnesota)
 Palisade (Nebraska)
 Palisade (Nevada)

Sonstiges:
 Palisaden-Wolfsmilch (Euphorbia characias), Pflanzenart
 Turm-und-Palisaden-Siedlung, jüdischer Siedlungstyp in Israel
 Palisade Nunatak, Nunatak auf der Ross-Insel, Antarktis
 Palisade Valley, Tal in der Ross Dependency, Antarktika

Siehe auch:
 Palisades